Franco Di Mare – giornalista, conduttore televisivo e scrittore italiano
 Giuseppe Di Mare – canottiere italiano
 Giuseppe Di Mare – organista, pianista e compositore italiano